Rennes compte plusieurs cimetières dont les deux principaux sont :
 le cimetière du Nord
 le cimetière de l'Est

Il existe de nombreux autres cimetières comme celui de Saint-Cyr.

Cimetière à Rennes